Евмен () — грецьке ім'я. Відомі носії:

 Евмен з Кардії (бл. 362 до н. е. — 316 до н. е.) — діадох
 Евмен I (263—241 до н. е.) — пергамський правитель з династії Атталідів (правив: 263—241 до н. е.)
 Евмен II (бл. 221 — бл. 158 до н. е.) — пергамський базилевс з династії Атталідів (правив: 197—159 до н. е.)
 Евмен III (? — 128 до н. е.) — пергамський базилевс (правив: 133—129 до н. е.)